Amerikai Egyesült Államok
Spring Bluff (Georgia)
Spring Bluff (Missouri)
Springbluff (Wisconsin)
 Ausztrália
Spring Bluff (Queensland)